Friedrich Burdach (1776–1847), niemiecki anatom i fizjolog
 Pęczek Burdacha - Pęczek klinowaty
 Ernst Burdach (1801-1876), niemiecki anatom, syn Friedricha
 Konrad Burdach (1859–1936), niemiecki filolog